Broek (toponiem)
 Het Broek (Arnhem), een wijk in Arnhem
 Het Broek (Belfeld), een wijk in Belfeld
 Blaasveldbroek of kortweg Het Broek, een staatsdomein in Blaasveld
 Het Broek (Hengelo), een wijk in Hengelo, Overijssel

Zie ook 
 Broek
 't Broek